Vöhringen (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Vöhringen (Zwaben), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren